MnS – wzór sumaryczny siarczku manganu(II)
 MNS – Narodowi Syndykaliści (Portugalia) (Movimento Nacional-Sindicalista)
 MNS – mirror neurons system, zob. neurony lustrzane
 Układ grupowy MNS – jeden z układów grup krwi człowieka